Dobbin bezeichnet:

 Dobbin (Dobbin-Linstow), Ortsteil der Gemeinde Dobbin-Linstow im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern
 Dobbin (Dobbertin), Ortsteil der Gemeinde Dobbertin im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern
 Dobbin (Texas), im Montgomery County
 Dobbin (West Virginia), im Grant County
 Dobbin Audio Rendering Farm, ist eine Software zur Massenverarbeitung von Audiodateien

Personen:
 Beth Dobbin (* 1994), britische Sprinterin
 James C. Dobbin (1814–1857), US-amerikanischer Politiker (Demokratische Partei)
 Jim Dobbin († 2014), britischer Politiker
 Joachim Dobbin (1534–1614), deutscher evangelisch-lutherischer Geistlicher, Hauptpastor am Lübecker Dom
 Len Dobbin (1935–2009), kanadischer Autor, Fotograf und Rundfunkmoderator
 Lewis Dobbin (* 2003), englischer Fußballspieler

im NRHP gelistete Objekte:
 Dobbin House, in Gettysburg, Pennsylvania, ID-Nr. 73001584
 Dobbin Round Barn, in State Center, Iowa, ID-Nr. 86001459

Siehe auch:
 Dolmen von Dobbin, bei Krakow am See, nördlich der Mecklenburgischen Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern
 Dobin
 Dobbins